Phaleria — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Phaleria (животное) — род насекомых семейства чернотелок,
 Phaleria (растение) — род растений семейства Волчниковые.